Rotkäppchenbrunnen ist der Name mehrerer Brunnen.

 Für den Rotkäppchenbrunnen in Frankenthal (Pfalz) siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankenthal (Pfalz)
 Für den Rotkäppchenbrunnen in Frankfurt am Main siehe Liste von Brunnen in Frankfurt am Main#Rotkäppchenbrunnen
 Für den Rotkäppchenbrunnen in München siehe Wolfsbrunnen (München)